Европско првенство у одбојци 1967. је било 7. по реду Европско првенство које се од 26. октобра до 8. новембра одржавало у Турској. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Учесници 
На Европском првенству је учествовало 20 репрезентација.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Грчка

Први круг

Група А - Адана

Група Б - Измир

Група Ц - Анкара

Група Д - Истанбул

Други круг

Група од 17.-20. места

Група од 9.-16. места

Група од 1.-8. места

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати( 21.07.2009)

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Турској
Одбојка у 1967.
Спорт у Истанбулу